Mario Chacón puede referirse a:

Mario Chacón Segura, músico costarricense, autor de Caballito nicoyano.
 Mario Alberto Chacón Jiménez, humorista costarricense, integrante de La Media Docena.